Asukaperiode, een tijdperk uit de geschiedenis van Japan
Asuka (Nara), een plaats in Japan
Asuka (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa
Asuka Station (Antarctica), een onbemand Japans poolstation op Antarctica
Asuka Kazama, een personage uit de spelreeks Tekken